Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 2000 vond plaats van 7 tot en met 13 februari 2000 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Fabiola Zuluaga was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Oostenrijkse Sylvia Plischke bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Patricia Wartusch uit Oostenrijk won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Italiaanse Tathiana Garbin in drie sets. Wartusch wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Seda Noorlander en Christína Papadáki had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Nederlandse Noorlander speelde samen met Giana Gutiérrez uit Colombia – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste Argentijnse duo Laura Montalvo en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Hongaarse koppel Rita Kuti Kis en Petra Mandula in twee sets. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. Suárez had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Montalvo één.

Noorlander was de enige deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2000
Bogota